Hewes Street (straat) - straat in New York
 Hewes Street (Jamaica Line) - metrostation aan bovenstaande straat